Il doppio dell'U.S. Men's Clay Court Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Todd Woodbridge e Mark Woodforde erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Pat Cash e Patrick Rafter hanno battuto in finale 6–2, 6–3 Ken Flach e David Wheaton.

Teste di serie
 Alex O'Brien /  Sandon Stolle (semifinali)
 Jonas Björkman /  Nicklas Kulti (primo turno)
 Brian MacPhie /  Michael Tebbutt (primo turno)
 Kent Kinnear /  Dave Randall (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 1996
ATP Tour 1996